Жизо́р () — многозначный термин.

 Жизор — французская коммуна в департаменте Эр.
 Замок Жизор — замок тамплиеров в Вексене.